Алтай () — сомон аймака Говь-Алтай в юго-западной части Монголии, площадь которого составляет 20 256 км². Численность населения по данным 2009 года составила 2 152 человек.

Центр сомона — посёлок Баян-Овоо, расположенный в 200 километрах от административного центра аймака — города Алтай и в 1000 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Из-за своего названия сомон часто путают с городом Алтай, который расположен в этом же аймаке, но в сомоне Есенбулаг.

Инфраструктура 
Инфраструктура сомона располагает школой, больницей, домом культуры.

Примечания 

Сомоны аймака Говь-Алтай